Palatino hace referencia a varios artículos:

Definición
 Lo relativo a un palacio (palacial o palaciego).
 Lo relativo al paladar.
 Golpe de palacio, tipo de golpe de Estado.
 Comes palatinus o Conde palatino, título de nobleza.
 Corte noble, palatina o corte real.
 Cargos palatinos u Oficios de Corte, oficios que se desempeñaban en las cortes reales de las monarquías medievales y del Antiguo Régimen en Europa Occidental.
 Guardia Palatina, unidad militar de los Estados Pontificios y la Ciudad del Vaticano.
 Comitatenses palatini, unidad de élite del ejército romano tardío.

Lugares
 Monte Palatino, una de las siete colinas de Roma.
 Templo de Apolo Palatino
 Residencia palaciega o residencia real (Véase también: Residenz)
 Dependencias del Palacio de Aquisgrán: Catedral de Aquisgrán, Escuela palatina, fundada por el emperador Carlomagno.
 Hortus Palatinus, jardín barroco diseñado al estilo Renacimiento italiano para el Castillo de Heidelberg, Alemania.
 Electorado del Palatinado del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Capilla palatina

Además
 Palatino (tipo de letra)
 Hueso palatino
 Alemán del Palatinado o palatino, dialecto central occidental del alemán.
 Stradivarius Palatinos, violines.
Juegos palatinos, juegos que se celebraban en la Antigua Roma.

En otros idiomas
 Palatine (topónimos en Estados Unidos).